Ossido di cloro può riferirsi ai seguenti composti dell'ossigeno col cloro:

Anidridi ordinarie 
 anidride ipoclorosa (Cl2O)
 anidride clorosa (Cl2O3)
 anidride clorica (Cl2O5)
 anidride perclorica (Cl2O7)

Ossidi 
 monossido di cloro (ClO)
 diossido di cloro (ClO2)
 triossido di cloro (ClO3)
 diossido di dicloro (Cl2O2)
 tetrossido di dicloro (Cl2O4)
 eptaossido di dicloro (Cl2O7)